Barnaby peut faire référence à:

Littérature
 Barnaby, comic strip américain lancé le 20 avril 1942

Patronymie
 Frank Barnaby, militant contre les armes nucléaires
 George Barnaby, homme politique canadien
 Hannah Barnaby, auteure de Wonder Show
 Matthew Barnaby (né en 1973), ailier droit canadien retraité de la Ligue nationale de hockey.
 Nathaniel Barnaby (1829-1915), ingénieur anglais
 Thomas Barnaby (1841-1907), chef micmac

 Personnage de fiction
 Inspecteur Barnaby (titre original : Midsomer Murders), une série télévisée britannique